Mbanga peut désigner :
 Mbanga, une commune du Cameroun
 Mbanga, un village de la commune d'Akom II au Cameroun
 Mbanga, un village de la commune de Dzeng au Cameroun
 Mbanga, un village de la commune de Mouanko au Cameroun
 Mbanga, un village de la commune de Ntui au Cameroun
 Biram Mbanga Khouredia Kouly Fall, un damel du Cayor
 Biram Mbenda Thilor Fall (ou Biram Mbanga Thilore Fall), un damel du Cayor